Fotboll vid Indiska oceanspelen 1979 avgjordes på Réunion. Turneringen vanns av värdnationen  före .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal/playoff

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Indiska oceanspelen
1979
Indiska oceanspelen 1979